Vicente Almandos Almonacid puede referirse a:

Edificios 
 Aeropuerto Capitán Vicente Almandos Almonacid: Aeropuerto de la ciudad de La Rioja.

Personas 
 Vicente Almandos Almonacid (1838-1891), político argentino, gobernador de La Rioja en el siglo XIX.
 Vicente Almandos Almonacid (1882-1953), aviador argentino, hijo del anterior.